Haseney ist der Familienname folgender Personen:

 Johann Peter Haseney (1812–1869), deutscher Kupferstecher
 Sebastian Haseney (* 1978), deutscher Nordisch Kombinierer
 Tina Haseney (* 1977), deutsche Schauspielerin und Synchronsprecherin